Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kyra Nagy (ultimo turno)
 Jorgelina Cravero (secondo turno)
 Maria-Jose Argeri (ultimo turno)
 Barbora Zahlavova Strycova (ultimo turno)

 Alizé Cornet (Qualificata)
 Pauline Parmentier (secondo turno)
 Kateřina Böhmová (secondo turno)
 Sara Errani (Qualificata)

Qualificati 

 Alizé Cornet
 Zsófia Gubacsi

 Sara Errani
 Gréta Arn

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2007